Lueg [] ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Lueg (Jetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Lueg (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Lueg (Schönberg), Ortsteil des Marktes Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Lueg (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lueg (Witzmannsberg), Ortsteil der Gemeinde Witzmannsberg, Landkreis Passau, Bayern
 Lueg (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Lueg (Gemeinde Sankt Gilgen), Ortsteil von Sankt Gilgen in Salzburg, Österreich
 Lueg (Gemeinde Gries am Brenner), Rotte in Gries am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

 Lueg, Ortschaft in der Gemeinde Heimiswil im Kanton Bern, Schweiz

sowie:
 Pass Lueg, der Salzachdurchbruch südlich der Stadt Salzburg, Österreich
 Lueg (Berg), eine Anhöhe in der Gemeinde Affoltern im Emmental, Schweiz
 Höhlenburg Luegg, eine der wenigen bis heute erhaltenen Höhlenburgruinen Österreichs
 Burg Lueg am Brenner
 Burg Lueg (Gratkorn)

Luegg heißen die folgenden Orte:
 Höhlenburg Predjama nordwestlich von Postojna in Notranjska, Slowenien
 Burg Luegg (slowenisch Luknja „Loch“), Ruine beim Ort Prečna westlich Novo mesto in Unterkrain (Dolenjska, Slowenien)
 Burg Luegg (Semriach), Ruine in der Gemeinde Semriach in der Steiermark

Lueg ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Lueg (1833–1905), deutscher Industrieller, Vorstandsvorsitzender der Gutehoffnungshütte
 Ernst Dieter Lueg (1930–2000), deutscher Journalist
 Friedrich Oscar Lueg (1875–1947), deutscher Fahrzeugbauer und Manager
 Heinrich Lueg (1840–1917), Ehrenbürger von Düsseldorf und Gründer der Rheinbahn AG
 Heinz Lueg (1914–1984), deutscher Elektrotechniker, Professor an der RWTH Aachen
 Konrad Fischer (Maler) (1939–1996), deutscher Maler
 Lars Peter Lueg (* 1974), deutscher Sprecher, Autor, Produzent, Regisseur und Hörbuchverleger
 Michael Lueg (* 1961), deutscher Journalist und Radiomoderator
 Rainer Lueg (* 1979), deutscher Ökonom
 Werner Lueg (1931–2014), deutscher Leichtathlet

Lueg bezeichnet außerdem:
 Fahrzeug-Werke Lueg, Automobildienstleister mit Sitz in Bochum

Siehe auch:
 Lueg ins Land
 Lug